Фрэнк П. Сталлоне-младший (, род. 30 июля 1950 года, , США) — американский актёр и певец. Младший брат Сильвестра Сталлоне.

Ранние годы 
Фрэнк Сталлоне родился в Нью-Йорке 30 июля 1950 года. Его отец, парикмахер Фрэнк Сталлоне-старший (1919—2011), был иммигрантом с Сицилии; мать, актриса Жаклин Лейбофиш (1921—2020), имела французские и еврейские корни. Брат — Сильвестр Сталлоне (род. 1946); единоутробная сестра — актриса Тони Д’Альто (1964—2012).

Он обучался в средней школе Авраама Линкольна в Северо-восточной Филадельфии. Учёбу оплачивал самостоятельно, подрабатывая игрой на гитаре.

Карьера 
Сталлоне работал в качестве певца, в начале карьеры подражая своему кумиру Фрэнку Синатре. В 1983 году Сталлоне написал и исполнил песню Far from Over для фильма «Остаться в живых». Песня достигла десятого места на Billboard Hot 100 и была номинирована на премии «Золотой Глобус» за лучшую оригинальную песню и «Грэмми» за лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму или телепрограмме. Он выпустил несколько альбомов, в том числе Day in Day Out (1991) и Close Your Eyes (1993).

Сталлоне также увлекается боксом. В 2005 году был консультантом телеканала NBC во время съёмок реалити-шоу «Соперник». Также провёл боксёрский матч с тележурналистом Джанни Ривера и выиграл его.

Дискография 
 Frank Stallone (1985)
 Day in Day Out (1991)
 Close Your Eyes (1993)
 Soft and Low (1999)
 Full Circle (2000)
 Frankie and Billy (2002)
 Stallone on Stallone — By Request (2002)
 In Love in Vain (2003)
 Songs from the Saddle (2005)
 Let Me Be Frank With You (2010)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Сталлоне
Семья Сильвестра Сталлоне